bonte bandspanner, 
 bruine grijsbandspanner, 
 bruine vierbandspanner, 
 dennenbandspanner, 
 dubbelhoekbandspanner, 
 geelbruine bandspanner, 
 geoogde bandspanner, 
 gewone bandspanner, 
 grauwe bandspanner, 
 groenbandspanner, 
 grote vierbandspanner, 
 kalkbandspanner, 
 klaverbandspanner, 
 kleine groenbandspanner, 
 koolbandspanner, 
 malvabandspanner, 
 paarsbandspanner, 
 scherphoekbandspanner, 
 springzaadbandspanner, 
 tandbandspanner, 
 vierbandspanner, 
 walstrobandspanner, 
 witbandspanner, 
 witte grijsbandspanner, 
 zuidelijke bandspanner